Le tournoi de tennis de Cardiff est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 13 au .

Dominique Monami remporte le simple dames. En finale, elle bat Laurence Courtois, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katrina Adams et Mariaan de Swardt.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cardiff
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1996
Cardiff
Sport au Royaume-Uni en 1996
1996 au pays de Galles
Tennis en mai 1996